Крумин — фамилия; может выступать как русифицированный вариант распространённой латышской фамилии Круминьш
 Крумин, Гаральд Иванович (1894—1943) — латышский, советский партийный деятель, журналист.
 Крумин, Иван Андреевич (1915—2003) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Крумин, Фриц Мартынович (1892—1931) — сотрудник ВЧК/ОГПУ, кавалер ордена Красного Знамени

 См. также 
 Круминьш